Boreczek peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Boreczek est un village dans la voïvodie de Basse-Silésie 
 Boreczek est un village dans la voïvodie de Basses-Carpates 
 Boreczek est un village dans la voïvodie de Mazovie 
 Boreczek est un village dans la voïvodie de Grande-Pologne 
 Boreczek est un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie